Арефинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рыбинского района Ярославской области России. 

Административный центр — село Арефино.

География 
Поселение расположено на северо-востоке района, в бассейне реки Ухра и её притоков. На востоке поселение граничит с Тутаевским, а на севере с Пошехонским районами Ярославской области. На юг от поселения — Назаровское, а на северо-запад Огарковское сельские поселения Рыбинского района.

История 
Арефинское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Арефинского сельского округа.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 71 населённый пункт.

Достопримечательности 
На территории сельского поселения находится несколько памятников природного и культурного наследия:
 Церковь Рождества Христова 1779 года — село Арефино.
 Церковь Ильи Пророка 1843 года — село Арефино.
 Общая планировка села Арефино в долине реки Ухра.
 Жилые деревянные дома с пропильной резьбой в селе Арефино.
 Усадебный парк площадью 1,5 га с прудом в имении князей Ухтомских (родина академика А. А. Ухтомского) в деревне Вослома.
 Церковь Смоленской Богоматери 1812 года в деревне Николо-Тропа, в 1 километре от деревни Овинища.
 Гидрологические объекты природного наследия (уникальная экосистема реки, ботанические объекты природного наследия, участки коренных сосновых лесов площадью менее 100 га, к югу — места обитания акклиматизированных и реакклиматизированных видов животных, находящихся под областной охраной) в деревне Саха.
 Церковь Николая Чудотворца 1774 года и Церковь Преображения 1763 года, старинные захоронения на кладбище, липовая аллея с возрастом деревьев 150 лет в деревне Спас-Ухра (территория тесно связана с биографией преподобного Серафима Вырицкого).
 Усадебный комплекс, ландшафтно-историческая местность, уникальный ландшафт в долине реки Ухра.
 Усадьба Небольсиных-Листратовых с парком 3 га с посадками ценных пород 150—200-летнего возраста в деревне Черемушки.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Рыбинского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области